Жовнино — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Жовнино — деревня в Верхнедвинском районе Витебской области.

Украина 
 Жовнино — село в Чернобаевском районе Черкасской области.